Kazimierz M. Słomczyński (1943–), socjolog
 Maciej Słomczyński (1920–1998), pisarz, tłumacz
 Stanisław Słomczyński (1897–1978), major piechoty Wojska Polskiego
 Szymon Słomczyński (1988–), poeta
 Wojciech Słomczyński (1962–), matematyk